NGC 4158 (другие обозначения — UGC 7182, MCG 3-31-60, ZWG 98.84, IRAS12086+2027, PGC 38802) — спиральная галактика (Sb) в созвездии Волос Вероники. Открыта Уильямом Гершелем в 1785 году.

По наблюдаемым параметрам галактики можно ожидать, что она имеет значительно больше спутников, чем у неё наблюдается.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

4158
Волосы Вероники (созвездие)